Лехновка — название населённых пунктов:

Украина 
 Лехновка — село в Барышевском районе Киевской области.
 Лехновка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.